Glashütte steht für:
 Glashütte, Erzeugungsstätte für Glas
 Glashütte Original, Marke der Uhrenmanufaktur Glashütter Uhrenbetrieb

Glashütte ist der Name folgender Orte:
 Glashütte (Sachsen), Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
Ortsteile:
 Glashütte (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Glashütte (Alt Schwerin), Ortsteil der Gemeinde Alt Schwerin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Glashütte (Bad Laasphe), Ortsteil der Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Glashütte (Baruth/Mark), Gemeindeteil der Stadt Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Glashütte (Bodenmais), Ortsteil des Marktes Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Glashütte (Bonndorf im Schwarzwald), Weiler des Ortsteils Holzschlag (Stadt Bonndorf im Schwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Glashütte (Eigeltingen), Weiler der Gemeinde Eigeltingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Glashütte (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Glashütte (Hemeln), Ortsteil von Hemeln (Hann. Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Glashütte (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Glashütte (Kleinkahl), Ortsteil der Gemeinde Kleinkahl, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Glashütte (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Glashütte (Lamspringe), Ortsteil der Gemeinde Lamspringe, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Glashütte (Lemberg), Ortsteil der Gemeinde Lemberg (Pfalz), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Glashütte (Marktredwitz), Ortsteil der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Glashütte (Norderstedt), Ortsteil der Stadt Norderstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Glashütte (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Glashütte (Rothenklempenow), Ortsteil der Gemeinde Rothenklempenow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Glashütte (Schieder-Schwalenberg), Ortsteil der Stadt Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Glashütte (St. Märgen), Ortsteil der Gemeinde St. Märgen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Glashütte (Stetten am kalten Markt), Ortsteil der Gemeinde Stetten am kalten Markt, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Glashütte (Stetten), Ortsteil der Gemeinde Stetten in Oberschwaben, Bayern
 Glashütte (Teublitz), Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Glashütte (Todtmoos), Ortsteil der Gemeinde Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Glashütte (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Glashütte (Waldenbuch), Ortsteil der Stadt Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Glashütte (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Glashütte (Wittstock/Dosse), Wohnplatz der Stadt Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

 Glashütte (Gemeinde Eibiswald), Ortsteil von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Glashütte (Gemeinde Gutenbrunn), Ortsteil von Gutenbrunn, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Glashütte (Gemeinde Gressenberg), Ortsteil von Gressenberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Glashütte (Gemeinde Pinggau), Ort in der Katastralgemeinde Schaueregg (Gemeinde Pinggau), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

historischer deutscher Name von Ortschaften:
 Glashütte, Kreis Bütow, Pommern, seit 1945: Przylaski, Ortschaft bei Czarna Dąbrówka, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Glashütte Uhlingen, Kreis Lauenburg, Pommern, seit 1945: Szklana Huta (Choczewo), Ortsteil von Choczewo, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Glashütte, Kreis Filehne, Wartheland, seit 1945: Szklana Huta (Zbąszyń), Ortsteil von Zbąszyń, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Glashütte, Kreis Grätz, Wartheland, seit 1945: Szklarka Trzcielska, Ortsteil der Landgemeinde Miedzichowo, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Glashütte, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Szklarnia (Piecki), Ortsteil der Landgemeinde Piecki, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Glashütte, von Poiana Codrului, ungarisch Zselestyehuta, Ortschaft im Kreis Satu Mare, Rumänien
 Glashütte, Sklené Teplice, Gemeinde im Okres Žiar nad Hronom, Region Banskobystrický, Slowakei
 Glashütte, von Skelná Huť (Ralsko), Rotte in der Gemeinde Ralsko, Region Liberecký, Tschechien
 Skelná Huť (Protivanov) (Glashütte), Weiler der Gemeinde Protivanov, Okres Prostějov, Tschechien
 Sklená Huť (Glashütte), Ortsteil von Přívětice, Okres Rokycany, Tschechien
Schutzgebiete:

 Naturschutzgebiet Glashütte, NSG in Brandenburg

Siehe auch:
 Glashütten (Begriffsklärung)